Paulien, een meisjesnaam
 Pauline (Mario), een personage uit de Mario-reeks
 Pauline (geslacht), een uitgestorven geslacht van kreeftachtigen